Avren peut désigner :
 en Bulgarie :
 Avren, village située dans l'est de la Bulgarie ;
 Avren, commune située dans l'est de la Bulgarie ;
 Avren, village situé dans le sud de la Bulgarie ;
 Avren, plateau situé au sud-ouest de Varna, entre les villages de Konstantinovo et Benkovski ;
 en Turquie :
 Avren, village situé dans la partie européenne de la province d'Istanbul.
 Avren, village de la province de Kirklareli.